Sjeverna visokožbunasta borovnica () je domaće američko voće. Divlje vrste iste pronađene samo u Sjevernoj Americi, i zbog toga se, veoma često, takođe naziva američka visokožbunasta borovnica. Pored toga, ova vrsta se u većini zemalja svijeta naziva samo kao visokožbunasta borovnica, po čemu se razlikuje od svog interspecifičnog hibrida proizvedenog za južnije klimate koji nosi puni naziv južna visokožbunasta borovnica.

Vidi još 
 Gajenje visokožbunasta borovnica

Reference

Literatura 
 

Лековите биљке